Chikwawa (stad), stad in Malawi
 Chikwawa (district), district in Malawi